Hammar i Säffle kommun är ett gods (herrgård) i värmland. Godset ägdes på 1200-talet av Sveriges marsk riddare Håkan Jonsson Läma. Den nuvarande gårdsbyggnaden uppfördes i början av 1900-talet.

Referenser 

Svenska herrgårdar (svenskaherrgardar.se)

Herrgårdar i Värmland
Byggnader i Säffle kommun